Den Namen Kielhorn tragen unter anderem folgende Personen:

 Heinrich Kielhorn (1847–1934), deutscher Pädagoge
 Franz Kielhorn (1840–1908), deutscher Indologe